Пападопулова къща може да се отнася за:

 Пападопулова къща, историческа постройка в Ардамери, Гърция;
 Пападопулова къща, историческа постройка в Невеска (Нимфео), Гърция;
 Пападопулова къща, историческа постройка в Нивици (Псарадес), Гърция.